Илуридзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Илуридзе, Василий Александрович — советский борец вольного стиля.
 Илуридзе, Георгий (род. 1992) — грузинский футболист, полузащитник.
 Илуридзе, Константин Михайлович (1910—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Илуридзе, Саба (род. 1997) — грузинский регбист, винг.